Virk steht für:

 Virk (Jalandhar), Ort im Distrikt Jalandhar im Punjab, Indien

Virk ist der Familienname folgender Personen:
 Adnan Virk (* 1978), kanadischer Sportjournalist und -kommentator
 Jani Virk (* 1962), slowenischer Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer
 Manjinder Virk (* 1975), britisch-indische Filmschauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin